Hebreus - antigo povo da região de Levante, que deu origem aos judeus
Qualquer descendente de Éber, descendente de Noé
Língua hebraica
Epístola aos Hebreus